Robert Weber (rukometaš)
Robert Weber (astronom)
Robert Weber (gimnastičar)
Robert Weber (crtač stripa)
Robert Weber Round Barn